Eberhard Schmalzl – sciatore alpino italiano
 Helmuth Schmalzl – sciatore alpino italiano
 Max Schmalzl – pittore tedesco